Il singolare del torneo di tennis Campos Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Yahiya Doumbia che ha battuto in finale Mauro Menezes 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 José Daher (semifinali)
 Fernando Meligeni (primo turno)

 Boris Laustroer (primo turno)
 Christian Geyer (secondo turno)
 José Luis Aparisi (secondo turno)
 João Zwetsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1991